Михаи́л Са́вченко:
 
 Савченко, Михаил Фёдорович (1912—1976) — советский снайпер, полный кавалер ордена Славы.
 Савченко, Михаил Юрьевич (род. 1954) — мэр Мурманска.